Norrby är ett svenskt efternamn som 2018 bars av 1 181 personer. Norrby förekom som soldatnamn.

Personer med efternamnet Norrby
 Britta Norrby-Collinder (1904–1992), sångerska, sopran
 Carl Norrby (1831–1918), teolog
 Caroline Norrby (född 1979), programledare och TV-producent
 Catrin Norrby (född 1959), professor i nordiska språk
 Erling Norrby (född 1937), virolog, professor
 Georg Norrby (1816–1898), skådespelare
 Gunnar Norrby (1911–1992), cellist
 Harald Norrby (född 1928), konstnär och författare
 Ida Norrby (1869–1934), skolkökspionjär
 Jac Norrby (1860–1946), handlare och hembygdsforskare
 Johannes Norrby, flera personer
 Johannes Norrby (dirigent) (1904–1994), sångare, körledare, musikadministratör
 Johannes Norrby (teolog) (1870–1936), präst
 Jonas Norrby (1920–2006), civilingenjör och ämbetsman
 Karl-Eric Norrby (1922–1983), lantbrukare och politiker, centerpartist
 Ludvig Norrby (1830–1902), hewmmansägare och politiker
 Nicklas Norrby (född 1975), försäljningschef och företagsledare
 Paul Norrby (1917–1999), rektor och hembygdsforskare
 Ragnar Norrby (1943–2014), professor i infektionssjukdomar, generaldirektör
 Robert Norrby (1875–1969), ortnamnsforskare, tonsättare, affärsman
 Samuel Norrby (1906–1955), präst, friidrottare och politiker, folkpartist
 Sören Norrby (född 1937), ämbetsman och politiker, folkpartist

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn